Лейб-компания (17—31 декабря 1741 года — 21 марта 1762 года, от  — тело и  — рота) — гренадерская рота (300 гренадер и 64 «заротных чинов», итого — 364 человека личного состава) Лейб-гвардии Преображенского полка и группа приближённых ко двору знатных лиц, под личным руководством дочери Петра I, Елизаветы, силами которых 25 ноября 1741 года был произведён  дворцовый переворот в Российской империи, и возведена на престол императрица Елизавета Петровна.

Непосредственными командирами в Лейб-компании стали:
 Императрица Елизавета Петровна — капитаном (ротный командир);
 И. С. Барятинский — капрал, с 1758 года поступил в Лейб-компанию и находился при императрице Елизавете Петровне на ординарцах до самой её смерти;
 генерал-фельдцейхмейстер принц Людвиг Вильгельм Гессен-Гомбургский — капитан-поручиком;
 граф Алексей Григорьевич Разумовский и граф Михаил Иларионович Воронцов — поручиками;
 граф Петр Иванович Шувалов и граф Александр Иванович Шувалов, а позднее в 1747 году, граф Иван Симонович Гендриков — подпоручиками;
 Юрий Грюнштейн — прапорщиком (знаменосец);
 Языков, Пётр Григорьевич — подпрапорщиком.

Переворот 1741 года 

Ночью 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета Петровна с гренадерами Преображенского полка совершила государственный переворот, арестовав младенца-императора Ивана VI Антоновича и его родителей — принца Антона Ульриха Брауншвейгского и Анну Леопольдовну.

Елизавета Петровна, с детства привыкшая к рядовой гвардейской среде, лучше, чем кто-либо из особ её ранга, могла оценить отвагу преображенских гренадеров: ведь они ради неё нарушили присягу, данную пусть и не пользующемуся уважением, но всё же законному монарху (малолетнему Ивану VI). Ведь никто не мог им гарантировать, что захват власти произойдет гладко и что гвардейские и иные полки, расквартированные в столице и вблизи неё, не выступят против них. Взойдя на престол, она не могла отделаться от мысли, что с ней могут обойтись так же. В этой ситуации она могла доверять только тем, кто сделал её императрицей. Поэтому Елизавета Петровна и днем и ночью буквально окружала себя кольцом из лейб-компанцев, будучи во дворце, в спальне, выезжая куда-либо или совершая длительные путешествия.

История 

Указом  Елизавета Петровна объявила об учреждении Лейб-компании.

Божией милостию мы, Елизавета Первая, императрица и самодержица всероссийская, и прочая, и прочая. Понеже во время вступления нашего на всероссийский родительский наш престол полки нашей лейб-гвардии, а особливо гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так показали, что мы оною их службою… желаемый от всего государства нашего успех в восприятии престола, без всяких дальностей и не учиняя никакого кровопролития, получили; и яко же мы в том благодарны есть Господу Богу, подателю всех благ за неизреченную его милость к нам и всему государству нашему; так имея во всемилостивейшем нашем рассуждении… верную службу вышеписаных, не можем остаться, не показав особливой нашей императорской милости к ним, чего для соизволили мы учинить следующее (следует перечисление денежных наград гвардейским, Ингерманландскому и Астраханскому полкам)… А гренадерскую роту Преображенского полка жалуем: определяем ей имя — Лейб-компания, в которой капитанское место мы, Императорское Величество, соизволяем сами содержать и оною командовать, а в каком числе каких чинов оная наша Лейб-компания состоять имеет и какие ранги обер- и унтер-офицерам и рядовым мы всемилостивейше пожаловали, то следует при сем… Оной нашей Лейб-компании во всех вышеписаных как унтер-офицеров, капралов и рядовых, кроме заротных чинов, всемилостивейше жалуем дворянами (кои до сего времени того не имеют) с таким указом, чтоб от них родившиеся от сего числа дети дворянство по наследству имели; которых ныне от нас всемилостивейше пожалованных дворян повелеваем в нашей герольдии вписать в дворянскую книгу и, для незабвенной памяти будущим родам государства нашего, о сем, от Господа Бога дарованном, успехе в восприятии нами всероссийского родительского нашего престола, в котором случае оные персоны нашей Лейб-компании знатную свою службу нам и всему государству показали, сделать гербы по апробованному от нас рисунку; а которые есть из дворян, и тем в гербы их прибавить и сей новый герб и приготовить надлежащие дипломы к подписанию нашему…

Сама императрица стала капитаном лейб-компании, капитан-поручик получил чин полного генерала, два поручика — генерал-лейтенанта, два подпоручика — генерал-майора, адъютант стал бригадиром, прапорщик — полковником, восемь сержантов — подполковниками, шестеро вице-сержантов произведены были в премьер-майорский чин, подпрапорщик и квартермистр — в секунд-майоры, двенадцать капралов стали капитанами, дюжина вице-капралов — капитан-поручиками, а триста гренадер — поручиками.

Прямой и единственной обязанностью Лейб-компании была охрана особы императрицы и лиц императорской фамилии. Как в Петербурге, так и в Москве и в загородных дворцах обеих столиц при императрице, а во время высочайших «походов» и при великом князе и великой княгине всегда была команда лейб-компанцев. В Петербурге ежедневно внутренний караул от Лейб-компании состоял из 1 сержанта, 1 капрала, 10 кавалергардов и 40 гренадеров при барабанщике и флейтовщике.

В 1749 году для размещения Лейб-компании был отведён Зимний дворец Петра I, или «Старый Зимний дом», как его называли. Он находился на месте современного Эрмитажного театра и казарм 1-го батальона Лейб-гвардии Преображенского полка. Всё содержание на лейб-компанию отпускалось из придворной конторы. Во время коронаций и при других торжественных случаях лейб-компанцы надевали кавалергардские мундиры и несли придворную службу кавалергардов.

Лейб-компанские гербы 

В общем проекте лейб-компанского герба значится: в чёрном поле золотое стропило с изображением трёх зажжённых гранат, над стропилом две серебряные пятиугольные звезды, под стропилом одна такая же звезда. Эта эмблема в большей части гербов занимает правую половину щита, в очень немногих (гр. Воронцовых и Шуваловых) — вершину, а у графа А. Разумовского герб был закомпонован с другими аугментациями.

Щит увенчан дворянским шлемом, забрало которого обращено вправо, на шлем наложена лейб-компанская гренадерская шапка с страусовыми на ней перьями, красным и белым; по сторонам шапки видно два орлиных чёрных крыла, и на каждом из них — по три серебряных звезды. Общий девиз лейб-компанских-гербов: «за верность и ревность».

По сведениям указанного гербовника В. К. Лукомского и С. Н. Тройницкого, к 1917 году в архиве Гербового отделения Департамента герольдии хранились документы о 144-х Высочайше утверждённых гербах лейб-компанцев.

Судьбы лейб-компанцев 
За время правления Елизаветы Петровны в Лейб-компании служили более 600 строевых чинов, при утверждённом штатном составе в 300 гренадер (не считая более 80 заротных). Половина из них (первый призыв) стала помещиками, в основном мелкопоместными, в Пошехонском уезде Ярославской губернии. Не все они дали начало новым родам. Земли не имевших потомства возвращались в государственное владение. Однако лейб-компанцы составили существенную часть пошехонских помещиков.

Пользуясь в течение всего царствования императрицы Елизаветы исключительными милостями и вниманием, лейб-компанцы отличались, однако, крайней распущенностью и почти полным отсутствием дисциплины. Отчасти это подпитывалось тем, что они имели самого высокопоставленного ротного командира в Русской армии — саму императрицу. Тем не менее, с 1741 года по 1762 год под арестом сидели 57 человек (20 %). Из них по 8 — 10 раз — И. Морзовский, Н. Бурнов, И. Суховерков и Е. Ворсин. Лишь каждый пятый из гренадер подвергался аресту «за продерзости». Невелико и число исключённых за 21 год. Исключены из Лейб-компании «за продерзости» — 20, «за старостью и болезнями» — 2, «за неспособностью и безумством» — 2 и один был взят в Тайную канцелярию. Многие доблестные участники не дожили до этой почести, умерев в своих поместьях от болезней и пьянства, так и не успев стать родоначальниками дворянских родов. К марту 1762 года от первого призыва (декабря 1741 года) в Лейб-компании осталось 62 человека (примерно 20 %), они прослужили в Лейб-компании 21 год, за эти годы 136 человек умерли на службе — почти половина. Первые гренадеры имели по преимуществу самое простое происхождение. Их большинство можно отнести к немолодым, опытным солдатам, которые служили в гвардии; с 1720-х — 78 человек, с 1730-х — 150 человек и с 1740 — 1741-х — 45 человек. Факт, что за 21 год — 136 человек умерли на службе, подтверждает их немолодой возраст и пережитые во время долгой военной карьеры лишения. Они были в основном неграмотными, но почти поголовно женатыми. Те же, кто сумел пережить все «тягости и лишения» воинской службы, благополучно дожили до преклонных лет, дав начало новым благородным дворянским родам. Многие породнились, создав семьи между своими детьми. Дети многих лейб-компанцев также посвятили свои жизни службе в лейб-гвардии.

Лейб-компания была «раскассирована» Петром III 21 марта 1762 года, однако императрица Екатерина II в первые же дни своего царствования зачислила большую часть уволенных лейб-компанцев в состав Кавалергардского корпуса (были награждены «пожалованием в кавалергарды»), меньшая часть (около 80 человек) получила пенсии.

 В журнале «Русская старина» за апрель 1893 года священником Павлом Ильинским была рассказана невероятная история солдата Нагибы, который якобы возвёл на престол Императрицу Елизавету Петровну. «Русская старина. Апрель 1893 года»
 Вдова покойного гренадера Андрея Дегтярева 20 января 1752 года обратилась в Сенат с прошением, в котором она просит, чтобы диплом «на дворянское достоинство» её мужа выдали бы ей, поскольку детей «мужеска полу» от него не осталось, а есть лишь дочь, Авдотья, 22 лет (рождённая до указа 31 декабря, следовательно — не дворянка), которая состоит в замужестве за копиистом лейб-компании Бутримовым. Императрица «указать соизволила» выдать диплом дочери, а не вдове Дегтярёва. Следовательно, такая практика могла иметь место.

См. также 
 Лейб-гвардия
 Русская гвардия
 Дворцовые перевороты
 Рота дворцовых гренадер

Примечания

Литература

Ссылки 

 Тройницкий С. Н. Гербы лейб-компании обер и унтер-офицеров и рядовых. Рисунки О. Шарлеман. Списки Лейб-компанцев, рисунки и описания гербов. — , 1915.
 Федорова В. И. К истории возникновения Жалованных грамот лейб-компанцев при Елизавете Петровне. (14.10.2003 на сайте «Геральдика сегодня»)
 Кипнис Б. Г., Сапожников А. И. Неизвестные дворянские родовые гербы в «Гербовнике» Л. И. Талызина (на сайте «Геральдика сегодня»)
 Мусский И. А. СТО ВЕЛИКИХ ЗАГОВОРОВ И ПЕРЕВОРОТОВ
 Дёмкин А. В. Лейб-Кампания Императрицы Елизаветы Петровны (1741—1762 гг.). — , 2009.
 Виноградов А. П. Личная рота Императрицы Елизаветы Петровны. // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 9. — С.60—64.

Русская гвардия
Появились в 1741 году
Роты Российской империи